A 612-es számú elővárosi autóbusz Dabas és Dánszentmiklós között közlekedik. A teljes vonalon egyik járat sem halad végig.

Megállóhelyei 
A legtöbb járat Örkény, Aranyfürt Csárda és Pusztavacs, községháza között közlekedik. Néhány járat bizonyos megállókat kihagy.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabas, kaszinó||24
|align=left| (Lakos dr. utca)
|-
|∫|| Dabas, Alsó-Dabasi templom||23
|align=left|
|-
|∫|| Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola*||22
|align=left|
|-
|1|| Dabas, Martinovics tér||21
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Vörösmarty utca||∫
|align=left|
|-
|3|| Dabas, gimnázium||20
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Laguna||19
|align=left|
|-
|5|| Dabas, gyóni elágazás||18
|align=left|
|-
|6|| Dabas, Savanyító||17
|align=left|
|-
|7|| Hernádi elágazás||16
|align=left|
|-
|(+1)|| Hernád, harangláb||(+7)
|align=left|
|-
|(+2)|| Hernád, vasútállomás||(+6)
|align=left|
|-
|(+3)|| Hernád, Gyóni utca||(+5)
|align=left|
|-
|(+4)|| Hernád, posta||(+4)
|align=left|
|-
|(+5)|| Hernád, óvoda||(+3)
|align=left|
|-
|(+6)|| Hernád, Fő utca 125.||(+2)
|align=left|
|-
|(+7)|| Hernád, autóbusz-forduló||(+1)
|align=left|
|-
|8|| Örkény, Aranyfürt Csárda||15
|align=left|
|-
|9|| Örkény, posta||14
|align=left|
|-
|10|| Örkény, vasútállomás bejárati út||13
|align=left|
|-
|11|| Laktanya, lakótelep||12
|align=left|
|-
|12|| Pusztavacsi erdészet||11
|align=left|
|-
|13|| Pusztavacsi elágazás||10
|align=left|
|-
|14|| Pusztavacs, Hunyadi tér||9
|align=left|
|-
|15|| Pusztavacs, községháza||8
|align=left|
|-
|16|| Pusztavacs, Hunyadi tér||7
|align=left|
|-
|17|| Pusztavacsi elágazás||6
|align=left|
|-
|18|| Csetmajor||5
|
|-
|19|| Füle major||4
|
|-
|20|| Dánszentmiklós, alsó iskola||3
|align=left|
|-
|21|| Dánszentmiklós, posta||2
|align=left|
|-
|22|| Dánszentmiklós, Állami Gazdaság bejárati út||1
|align=left|
|-
|23|| Dánszentmiklós, községháza||0
|align=left|
|}
*Innen Pusztavacs felé 1 járat indul, amelynek a következő megállója a Dabas, gyóni elágazás

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai